Потреро де Абахо има више значења:

 Потреро де Абахо (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Абахо (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Абахо, Гранадиљо (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро де Абахо, Колонија Гвадалупе (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро де Абахо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Потреро де Абахо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Потреро де Абахо, Сантијаго Ресендез Пасиљас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику